Plusieurs villes ou communes en Belgique, en France et en Suisse possèdent une rue de la Madeleine :

Bruxelles : rue de la Madeleine
 Charleroi : rue de la Madeleine
 Liège : rue de la Madeleine
 Tournai : rue de la Madeleine

Angers : rue de la Madeleine
 Beauvais : rue de la Madeleine
 Chartres : rue de la Madeleine
 Douai : rue de la Madeleine
 Lille : rue de la Madeleine
 Le Mans : rue de la Madeleine
 Orléans : rue de la Madeleine
 Paris : rue de la Madeleine, aujourd'hui rue Pasquier
 Reims : rue de la Magdeleine
 Toulouse : rue de la Madeleine
 Troyes : rue de la Madeleine
 Tours : rue de la Madeleine

Genève : rue de la Madeleine
 Vevey : rue de la Madeleine

Madeleine